Voose  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Voose (Anija), Ort in der Gemeinde Anija, Kreis Harju
 Voose (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu